Урочище Карасу-Баши
 Джерело Карасу-Баши

Література
 Атлас туриста "Горный Крым" /Д.И.Тихомиров, Д.В.Исаев. К.: ГНПП "Картографія", 2010. - 112 с.